Sidorówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Sidorówka, un village de la voïvodie de Lublin
 Sidorówka, un village de la voïvodie de Podlachie